Karl Erler ist der Name folgender Personen:

* Karl Erler (Gesangspädagoge) (1858–1925), deutscher Gesangspädagoge
 Karl Erler, Pseudonym von Heinrich Laufenberg (Politiker) (1872–1932), deutscher Historiker, Journalist und Politiker